

Filosofia e dottrine spirituali 
 Corpo – in filosofia è oggetto o essere esteso nello spazio e percepibile attraverso i sensi
 Corpo – nell'esoterismo indica tutto ciò che riveste e ricopre la «vera essenza» spirituale di un essere

Scienze 
 Corpo  – in anatomia, l'insieme dei tessuti che compongono un essere vivente
 Corpo umano – in anatomia umana
 Corpo – in fisica indica un oggetto di un sistema
 Corpo – in matematica è una struttura algebrica

Letteratura 
 Corpi – romanzo giallo di Karin Slaughter
 I Corpi – tetralogia di Alessandro Baricco

Altro 

 Corpo – in tipografia, dimensioni dei caratteri a stampa
 Corpo – in enologia, caratteristica dei vini composti da un'importante percentuale di sostanze prodotte da macerazione, fermentazione e invecchiamento, escludendo acqua, alcol e elementi volatili
Corpo –  nelle forze armate o di polizia, una unità o una specialità militare.

Pagine correlate 
 Il corpo

Altri progetti